Кирилово — название населённых пунктов:
 Кирилово (Старозагорская область) — село в Болгарии.
 Кирилово (Ямболская область) — село в Болгарии.

См. также